Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Fussballclub Zürich nelle competizioni ufficiali della stagione 2017-2018.

Stagione

Rosa 
Aggiornata al 7 luglio 2017.

Rosa Promotion League

Calciomercato

Partite

Super League

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa Svizzera

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Note

Collegamenti esterni 

2017-2018